Poliszczuk, ukr. Поліщук. W języku ukraińskim znaczy Poleszuk.

 Wiktor Poliszczuk – prawnik i politolog 
 Lubow Poliszczuk – rosyjska aktorka
 Ołeh Poliszczuk – ukraiński piłkarz
 Mykoła Poliszczuk – ukraiński polityk
 Afanasij Poliszczuk – generał brygady Wojska Polskiego
 Maksym Poliszczuk – ukraiński kolarz
 Siergiej Poliszczuk – rosyjski hokeista
 Fiodor Poliszczuk – kazachski hokeista